Sannat – miejscowość we Francji
 Sannat – miejscowość na Malcie, na wyspie Gozo